El título El Bienamado puede referirse a:

 Luis I de España - también llamado de "El Bien Amado"
 Luis XV de Francia - también llamado "El Bien amado"
 El Bienamado (telenovela brasileña) - telenovela brasileña producida por Rede Globo
 El Bienamado (telenovela mexicana) - telenovela mexicana producida por Televisa